La Villedieu (Charente-Maritime)
La Villedieu (Creuse)
La Villedieu (Lozère)
ook:
La Villedieu-du-Clain,  Vienne
La Villedieu-en-Fontenette,  Haute-Saône
La Ville-Dieu-du-Temple, Tarn-et-Garonne

gemeenten met de naam  Villedieu
Les Villedieu, Doubs